Vrbe (lat. Salix), rod bjelogoričnog drveća i grmlja iz porodice Salicaceae
 Vrba (Gnojnice), arheološki lokalitet u BiH
 Vrba (Glamočko polje), rijeka u Glamočkom polju, BiH, desna pritoka ponornice Jaruge
 Vrba (pritoka Čikole), 

Naselja:
 BiH:
 Vrba (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Vrba (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Crna Gora:
 Vrba (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Vrba (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja